Příjmení Kubal nese více různých osobností:

 Anetta Kubalová (* 1979) – česká redaktorka a moderátorka
 Michal Kubal (* 1976) – český novinář, reportér a moderátor
 Viktor Kubal (1923–1997) – slovenský výtvarník, karikaturista a scenárista a filmový režisér

Česká příjmení